Жан-Поль Рув (; род. 26 января 1967, Дюнкерк, Франция) — французский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография  
Жан-Поль Рув родился 26 января 1967 в городе Дюнкерк на севере Франции (регион Нор-Па-де-Кале, департамент Нор, Нормандия). Впервые появился на большом экране в составе комической труппы «Робин Гуды», а также сыграл небольшую роль во французском телевизионном сериале «Жюли Леско». 

Учился в Центре драматического искусства в Па-де-Кале, в возрасте 22-х лет посещал парижские Курсы Изабель Нанте. В театре он играл в пьесах Дидро, Мольера и Джона Форда, а впоследствии сам ставил спектакли по произведениям Теннесси Уильямса и Альфреда де Мюссе. 

Начиная с 1998 года Рув начинает сниматься в кино. Абсолютно все, на первый взгляд, незаметные дебюты с его участием («Серийная любовница», «Карнавал», «Мальчик-с-пальчик») ставшими кинохитами, а «Танги» и «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» — блокбастерами. 

В 2002 году он сыграл роль Пьера Жана Лямур в комедийной драме Жерара Жуньо «Чужая родня». За эту роль артист получил премию «Сезар» как «самый многообещающий актёр». 

Позже на экранах появились такие фильмы с участием Рува, как «Как скажешь» и «Я, Цезарь». 

В 2003 году актер снялся в музыкальной комедии Янна Муа «Подиум». За роль в этой ленте он получил номинацию на премию «Сезар» как «лучший актер второго плана». В 2004 году Рув сыграл в комедии «Миллион лет до нашей эры». Фильм получил большую коммерческую неудачу. 

Впоследствии фильмография артиста пополнилась работами в таких лентах, как «Долгая помолвка», «Хорошо, как голом в крапиве», «Артур и минипуты», «Остров сокровищ», «Необычайные приключения Адель» и «Артур и война двух миров». 

В 2008 году Жан-Поль Рув дебютировал как режиссер с картиной «Без зла, без крови, без ствола». Сам Жан-Поль публично заявил, что пустые комедии это не для него.

Избранная фильмография 
1997: Последовательный любовник /  Serial Lover — реж. Джеймс Хут — Эдуард Пид
1998: Карнавал /Karnaval  — реж. Томас Винсент — Пино
1998: Влияние на торговлю / Trafic d'influence —  реж. Доминик Фарруджи — Жан-Фредерик, депутат
2002: Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра» / Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre — реж. Ален Шаба — Кай Антивирус
2003: Подиум / Podium — реж. Ян Муа — Кускус
2004: Миллион лет до нашей эры / RRRrrrr!!! — реж. Ален Шаба — «Белоснежка»
2004: Долгая помолвка / Un long dimanche de fiançailles — реж. Жан-Пьер Жёне — почтальон
2005: Неуловимый / Anthony Zimmer —  реж. Жером Салль — агент полиции в службе по разминированию
2007: Жизнь в розовом цвете / La Môme — реж. Оливье Даан — Луи Гассьон, отец Эдит
2010: Необычайные приключения Адель / Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec — реж. Люк Бессон — Жюстен де Сент-Юбер
2011: Сто миллионов евро / Les Tuche — реж. Оливье Барру — Джефф Туше
2012: Когда я вырасту маленьким 
2013: Одиночка / En solitaire — реж. Кристоф Оффенштейн — Денис Хуэль, шкипер «Sushishop»
2015: Новые приключения Аладдина / Les Nouvelles Aventures d'Aladin — реж. Артур Бензакен — визирь
2017: Любовь и страсть. Далида / Dalida —  реж. Лиза Азуэлос — Люсьен
2017: Праздничный переполох/ Le Sens de la fête — реж.  Эрик Толедано и Оливье Накаш  — Гай, фотограф
2018: День выборов по-французски / Les Tuche 3 — реж. Оливье Барру — Джефф Туше, президент 
2019: Расправь крылья / Donne-moi des ailes — реж. Николя Ванье — Кристиан

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сезар»